Фусянь — уезд городского округа Яньань провинции Шэньси (КНР)
 Фусянь (озеро) — озеро в префектуре Юйси провинции Юньнань на юге КНР